Centennial Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Centennial Lake, Algoma, sjö i Ontario, 
 Centennial Lake, Renfrew County, sjö i Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar